Торре́льяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 2,5 км². Население — 293 человека (на 2010 год). Расстояние — 87 км до административного центра провинции.

Покровительницей города считается святая Варвара.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы